Соботка () — чеське прізвище. Відомі носії:

 Богуслав Соботка (1971) — чеський політик.
 Владімір Соботка (1987) — чеський хокеїст.
 Їржі Соботка (1911—1994) — чехословацький футболіст.

Чеські прізвища